Swale kan syfta på:

 Swale (häst) – engelskt fullblod
 Swale District – ett distrikt i Kent, England
 Swale Island –  ö i Kanada
 The Swale – strömfåra i Storbritannien
 River Swale – vattendrag i Storbritannien